Kermānshāh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kermanshah (provins), 
 Kermanshah, provinshuvudstad i Kermanshah, 
 Kermanshah (shahrestan), delprovins, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar